Гванахуатито има више значења:

 Гванахуатито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гванахуатито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гванахуатито, Гванахуатиљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гванахуатито (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гванахуатито (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гванахуатито, Пинтизуелас (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гванахуатито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гванахуатито (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Гванахуатито, Серито де ла Круз (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику